Vi furono vari Piero o Pietro (varianti spesso interscambiabili) della famiglia fiorentina dei Guicciardini:

Piero di Ghino Guicciardini (m. 1369)
Piero di Luigi Guicciardini (1370-1441)
Piero di Jacopo Guicciardini
Piero Guicciardini – XVIII secolo
Piero Guicciardini (1808-1886)